Яружани — населённый пункт в общине Лакташи, которая принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Яружанах проживало 550 человек.

Население

Национальный состав 
1971 год:
 Сербы — 548
 Хорваты — 3
 Югославы — 0
 Другие — 0
1981 год:
 Сербы — 563
 Хорваты — 1
 Югославы — 34
 Другие — 28
1991 год:
 Сербы — 523
 Хорваты — 2
 Югославы — 10
 Другие — 15

Примечания

Ссылки 
 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)

Населённые пункты Республики Сербской